Papyrus 62 (nummering volgens Gregory-Aland), 62, of de Papyrus Osloensis, is een Grieks
handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament en Oude Testament. De fragmenten bevatten Matteüs 11,25-30 en Daniël (boek) (3,51-53). Op grond van het schrifttype wordt aangenomen dat het uit de 4e eeuw dateert. Het wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Oslo.

Beschrijving
De Griekse tekst van deze codex is een vertegenwoordiger van de Alexandrijnse tekst. Aland plaatst het in Categorie II.

Nomina sacra (, , , , , ).

Tekst 
[25.] εν εκεινω τω καιρω̣ αποκριθεις̣ ειπεν ο [ι̅ς̅] ε̣[ξομολογο]υ[μαι] [σοι] [π̅ρ̅] κ̅[ε̅] [του] [ουρα]

νου και της γ̣η̣ς οτι εγρ̣υ̣ψας ταυ[τ]α̣ απο σο[φων] [και] [συ]ν̣[ετων] [και] απ[εκαλυψας]

αυτα νηπιοις [26.] ναι ο πη̅ρ οτι ουτως ευδοκι̣[α] –

[27.] παντα μοι παρεδοθη υπο̣ του π̣α̣τ̣[ρ]ο̣ς̣ μ̣ο̣υ̣ – [υι]

ον ει μη ο πατηρ ουδε το[ν] πατερα τ[ις] [ε]π̣ιγινω[σκει] –

αποκαλυψαι [28.] δ̣ε̣υτε προς μ̣ε παντε[ς] [οι] κοπιον̣[τες] – [αναπα]

υσω υμας [29.] α̣ρατε τον ζ̣υ̣[γο]ν μου εφ̣ [υμ]α̣ς̣ και μ̣α[θετε] – [τα]

πεινος τ̣η κ[αρ]δ̣ια και ευ[ρ]η̣σ̣ε̣τε αν̣[απα]υ̣σιν ταις – [30.] –

και τ̣ο φορτιον μου ελα̣[φρο]ν εστιν

Zie ook 
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Bijbelse handschriften
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Tekstkritiek van de Bijbel

Noten 
 
 Leiv Amundsen, Christian Papyri from the Oslo Collection, Symbolae Osloenses 24 (Oslo: 1945), pp. 121–147.

Externe link 
 Foto's van Papyrus 62

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament